Franklin es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 Franklin (condado de Merced, California)
 Franklin (condado de Sacramento, California)